Élodie Guégan (1985) – mezzofondista francese
 Hervé Guégan (1963) – ex calciatore francese
 Olivier Guégan (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Raymond Guégan (1921-2007) – ex ciclista su strada francese